Racib. kan som auktorsförkortning betyda:

 Marian Raciborski
 Marjan Raciborski

Robotskapade auktorsförkortningar